Есаульский сельсовет — сельское поселение в Берёзовском районе Красноярского края.

Административный центр — село Есаулово.

Население

Состав сельского поселения 

До 1994 года в состав сельсовета входил посёлок Новый Путь, с 1994 года включённый в административно-территориальное подчинение администрации Железногорска Законом Красноярского края от 4 октября 1994 года № 3-51.

Местное самоуправление 
 Есаульский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Аникин Иван Федорович. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Берёзовского района Красноярского края
Сельские поселения Красноярского края